Kolačno este numele mai multor localități:
 Kolačno, Slovenske Konjice - localitate din Slovenia
 Kolačno, Partizánske - localitate din Districtul Partizánske, Slovacia